Сейду Кейта:
 Кейта, Сейду (1921—2001) — малийский фотограф.
 Кейта, Сейду (род. 1980) — малийский футболист.